Peep steht für:
 Peep (Album), Album der finnischen Rockband The Rasmus
 Peep (Vorname), estnischer männlicher Vorname
 Peep!, Erotiksendung im deutschen Fernsehen von 1995–2000
 Positive End-Expiratory Pressure, Parameter bei der künstlichen Beatmung, siehe Positiver endexspiratorischer Druck
 Lil Peep, amerikanischer Rapper (1996–2017)

PEEP steht für:
 Positiver endexspiratorischer Druck, Parameter bei der künstlichen Beatmung

Siehe auch:
 Peepshow

Abkürzung